Seven Seals – album Primal Fear
 Seven Seals – album Anthony’ego B